Municipio de Northland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Northland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Northland (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Northland (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.